Eqalunnguit bezeichnet:
 Eqalunnguit (Bucht, Ilulissat), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Eqalunnguit (Bucht, Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Eqalunnguit (Bucht, bei Kapisillit), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Eqalunnguit (Bucht, bei Qoornoq), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Eqalunnguit (Bucht, Paamiut) (Blålershavn), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Eqalunnguit (Bucht, Qasigiannguit), Bucht im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Eqalunnguit (Bucht, Sisimiut), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Eqalunnguit (Fjord, Kangaatsiaq), Fjord im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Eqalunnguit (Fjord, Nuuk), Fjord im Distrikt Nuuk, Grönland
 Eqalunnguit (Fjord, Sisimiut), Fjord im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Eqalunnguit (See), See im Distrikt Nuuk, Grönland